TWM steht für:
 TWM Engineering Company, britischer Automobilhersteller
 Bahnhof Weikersheim nach DS 100

twm steht für:
 twm (Tom's Window Manager) für das Fenstermanager für das X-Window-System
 Tawang Monpa (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprache Takpa in Indien

Abkürzung